Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open 13 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Gilles Simon, kterého v úvodním kole vyřadil ruský hráč Teimuraz Gabašvili.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal turnajovou čtverku Marina Čiliće po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jeho vůbec první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Po utkání během slavnostním ceremoniálu uvedl Australan: „Poprvé jsem si ve finále zahrál loni a věřil jsem v první titul. Ale tady jsem opravdu nečekal, že vyhraju turnaj poté, co jsem několik týdnů nehrál. Ovšem od prvního kola jsem začal hrát opravdu dobře a s každým vyhraným zápasem jsem získával sebedůvěru.“

Chorvat prohrál i druhé finále, které v Marseille odehrál, když v roce 2011 nestačil na Švéda Robina Söderlinga. Během ceremoniálu pak ještě zhodnotil zápas: „Myslím, že hrál dnes dobře, opravdu dobře. Úžasně podával, bylo pro mě velmi těžké vracet míčky zpět do kurtu i během výměn. Navíc i dobře returnoval, hlavně v prvním setu. Nedokázal jsem se dostatečně přizpůsobit míčkům, které mi vracel.“

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016